Twilight of the Idols – album degli Slough Feg del 1999
 Twilight of the Idols - In Conspiracy with Satan – album dei Gorgoroth del 2003

Pagine correlate 
 Il crepuscolo degli idoli